Hummelberger ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Hummelberger (1490–1544), deutscher Humanist und Botaniker
 Michael Hummelberger (1487–1527), deutscher Humanist und Philologe
 Walter Hummelberger (1913–1995), österreichischer Historiker und Waffenkundler